Bondville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bondville (Illinois)
 Bondville (Kalifornien)
 Bondville (Kentucky)
 Bondville (Vermont)
Siehe auch
 Bondsville